Teocles de Lacedemònia, escultor grec
 Teocles (poeta), poeta grec
 Teocles, explorador de Calcis del segle VII aC.